Miejscowości w USA:
 Crawfordsville – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Crittenden
 Crawfordsville – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Crawfordsville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 Crawfordsville – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Linn